Sipunculus är ett släkte av stjärnmaskar som beskrevs av Carl von Linné den yngre 1766. Sipunculus ingår i familjen Sipunculidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Stjärnmaskar
Sipunculus